Metrodia är ett släkte av svampar. Metrodia ingår i familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Metrodia